Antichrist bezeichnet:
 Antichrist, den Widersacher Christi aus der christlichen Apokalyptik
 Der Antichrist, eine religionskritische Schrift von Friedrich Nietzsche
 Der Antichrist (Joseph Roth), Buch von Joseph Roth

In der Musik
 Antichrist (Band), eine schwedische Thrash-Metal-Band
 Anti’christ, ein Album der deutschen Band Das Ich
 Antichrist (Gorgoroth-Album), ein Album der norwegischen Band Gorgoroth
 Antichrist (Akercocke-Album), ein Album der britischen Band Akercocke
 The Antichrist, ein Album der deutschen Band Destruction

Im Film
 Antichrist (Film), einen Film von Lars von Trier aus dem Jahr 2009
 Der Antichrist (Film), einen italienischen Horrorfilm von Alberto De Martino aus dem Jahr 1974

Siehe auch